O Campeonato Português de Hóquei em Patins  - 1ª Divisão de 2014–15 foi a 75ª edição da competição, disputada por 14 equipas.

O SL Benfica sagrou-se campeão nacional sem derrotas, conquistando assim o seu 22º Titulo.

Resultados

Classificação Final

2ª Divisão
Equipas promovidas à 1ª divisão: HA Cambra (campeão), AE Física D (vice-campeão) e HC Braga (3º classificado).

3ª Divisão
Equipas promovidas à 2ª divisão: OC Barcelos B (campeão), CA Campo de Ourique (vice-campeão), AA Coimbra (3º classificado) e CAR Taipense (4º classificado).

Formação
Juniores: SL Benfica
Juvenis: HC Braga
Iniciados: AD Valongo
Infantis: FC Porto

Ligações externas

Internacional

Campeonato Português de Hóquei em Patins‎
Desporto em Portugal em 2014
Desporto em Portugal em 2015
2014 no hóquei em patins
2015 no hóquei em patins